Шизофрения поражает около 0,3–0,7% людей в какой-то момент их жизни или 21 миллион человек во всём мире по состоянию на 2011 год (примерно 1 из 285). При использовании точных методов диагностики и большой репрезентативной популяции, видно, что шизофрения, кажется, происходит с относительной стабильностью во времени в течение последней половины века.

Хотя утверждается, что шизофрения во всём мире встречается с одинаковой скоростью, её распространённость и заболеваемость различаются по всему миру, внутри стран, а также на местном и районном уровне. На неё приходится примерно 1% лет жизни с поправкой на инвалидность (DALY) во всем мире. Частота шизофрении варьируется до трёх раз в зависимости от того, как это определяется.

По возрасту и полу 
Шизофрения диагностируется у мужчин в 1,4 раза чаще, чем у женщин, и, как правило, раньше у мужчин - пиковый возраст начала заболевания составляет 20–28 лет для мужчин и 26–32 года для женщин. Начало в детстве иногда может возникнуть в возрасте до 13 лет. Более позднее начало может произойти в возрасте от 40 до 60 лет, известное как позднее начало, а также после 60 лет, известное как очень позднее начало.

Как правило, средний возраст первой госпитализации для лечения шизофрении составляет от 25 до 35 лет. Исследования показали, что у людей с низким доходом, как правило, заболевание диагностируется позже, после появления симптомов, по сравнению с людьми с более высоким экономическим положением. В результате представители низших социальных слоёв с большей вероятностью будут жить со своей болезнью без лечения.

Принято считать, что женщины, как правило, заболевают шизофренией через 4–10 лет после их сверстников-мужчин. Однако использование широких критериев для диагностики шизофрении показывает, что мужчины имеют бимодальный возраст начала с пиками в 21,4 года и 39,2 года, в то время как женщины имеют тримодальный возраст начала с пиками в 22,4, 36,6 и 61,5 года.

Этот дополнительный постменопаузальный пик шизофрении с поздним началом у женщин ставит под сомнение этиологию заболевания и вызывает дебаты о «подтипах» шизофрении, когда мужчины и женщины подвержены различным типам (см.). Это также подтверждается различиями в представлении болезни между полами.

Другие теории, которые могут объяснить эту разницу, включают в себя защитные или предрасполагающие факторы у мужчин или женщин, которые могут сделать их более (или менее) восприимчивыми к заболеванию в разные моменты жизни. Например, эстроген может быть защитным фактором для женщин, поскольку было обнаружено, что эстрадиол эффективен при лечении шизофрении при добавлении к антипсихотической терапии.

По стране 
В 2000 году Всемирная организация здравоохранения обнаружила, что распространённость и заболеваемость шизофренией во всём мире примерно одинаковы, при этом стандартизованный по возрасту показатель распространённости на 100 000 колеблется от 343 в Африке до 544 в Японии и Океании для мужчин и от 378 в Африке до 527 в Юго-Восточной Европе для женщин.

Однако влияние шизофрении, как правило, наиболее велико в Океании, на Ближнем Востоке и Восточной Азии, в то время как в странах Австралия, Япония, Соединённые Штаты Америки и большая часть Европы обычно имеют низкое воздействие. Несмотря на относительную географическую близость, уровень DALY по шизофрении в Индонезии почти вдвое выше, чем в Австралии (страны с самым высоким и самым низким соответствующими показателями DALY). Расхождения между показателями DALY и распространённостью могут возникать из-за различий в доступности медицинского лечения: годы, прожитые с психическими расстройствами, имеют значительно более высокие значения DALY без лечения, чем при лечении.

В следующих таблицах указаны нормированные по возрасту показатели продолжительности жизни с поправкой на инвалидность на 100 000 жителей (зарегистрированные в 2004 году).

США 
В 2010 году в США было около 397 200 госпитализаций по поводу шизофрении. Около 88 600 (22,3%) были повторно приняты в течение 30 дней.

По расе 
В Западной Европе документально подтверждено, что у групп иммигрантов чаще диагностируется шизофрения. Группы иммигрантов, которые преобладают при повышенном диагнозе шизофрении, имеют темнокожее происхождение. Самый высокий уровень диагностики шизофрении приходится на лиц афро-карибской этнической принадлежности и чернокожих африканцев. Было обнаружено, что в США афроамериканцы имеют в три раза больше шансов получить диагноз шизофрении, а, с учётом социально-экономического статуса, в два раза чаще, чем у их белых соотечественников. Однако, у людей с диагнозом шизофрении в развивающихся странах было обнаружено лучшее течение и исход, чем у их сверстников в промышленно развитых странах. Эти улучшенные результаты могут быть вызваны тем, что эти страны делают упор на гармоничные межличностные отношения.

Пренатальный уход 
В двух естественных экспериментах, проведённых на популяциях, переживших голод, наблюдалась частота диагностированной шизофрении. Как во время китайского голода (1950-е годы), так и во время голодной зимы в Голландии (1944-1945) у группы, подвергшейся воздействию, вероятность развития шизофрении была в два раза выше, чем у групп, не подвергавшихся воздействию. Возможно, что пренатальный дефицит питания играет определённую роль в развитии шизофрении, в частности, недостаток питательных микроэлементов. В странах с плохим пренатальным уходом, нехваткой продовольствия или в развивающихся странах частота шизофрении может быть выше, но для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.

Примечания

Дальнейшее чтение 
 

Шизофрения